Возду́шная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.Название берёт от слова «воздух».

Россия 
 Воздушная улица — улица в Калининграде.
 Воздушная улица — улица в Москве.
 Воздушная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Воздушная улица — улица в Твери.

Украина 
 Воздушная улица — улица в Днепре.
 Воздушная улица — улица в Донецке.
 Воздушная улица — улица во Львове.

Источник: :Яндекс.Карты.